Baranów – comune polacco del Voivodato della Masovia
 Baranów – comune polacco del Voivodato della Grande Polonia
 Baranów – comune polacco del Voivodato di Lublino
 Baranów Sandomierski – comune polacco del Voivodato della Precarpazia